Gao Yu (boogschutter), een Chinees Olympisch boogschutter
Gao Yu (journaliste) (1944), een Chinees dissident journaliste
Gao Yu (kunstschaatser), een Chinees Olympisch kunstschaatser